Henryk Majewski ist der Name folgender Personen:

* Henryk Majewski (Musiker) (1936–2005), polnischer Jazzmusiker
 Henryk Majewski (Politiker) (* 1951), polnischer Ingenieur, Sportaktivist und Politiker